— японский футбольный клуб из города Окаяма, в настоящий момент выступает во втором дивизионе Джей-лиги, втором по силе дивизионе страны.

Клуб был основан в 1975 году, под именем «Ривер Фри Кикерс», и до 2003 года клуб выступал в чемпионате префектуры. В 2003 году команда была переименована в «Фаджано Окаяма» и начала восхождение по системе японских футбольных лиг. В 2007 году клуб стал ассоциативным членом профессиональной футбольной Джей-лиги, играя при этом в региональной лиге. В том же году «Фаджано Окаяма» победил в региональной лиге, а на следующий год стал четвёртым в Японской футбольной лиге, что дало ему право в 2009 году дебютировать во втором дивизионе Джей-лиги. Во втором дивизионе Джей-лиги клуб играет по сей день, преимущественно занимая места в нижней части турнирной таблицы. Лучшим результатом клуба во втором дивизионе Джей-лиги, является 13-е место в 2011 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Канко», вмещающем 20 000 зрителей. Слово «Фаджано» в названии клуба в переводе с итальянского фазан, а фазан является одним из героев самой известной местной сказки о Момотаро.

Известные игроки 

  Илиян Стоянов
  Рян Гю Са
  Кота Аоки

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Японии
ФК «Фаджано Окаяма»